Karaberd – comune dell'Armenia nella provincia di Lori
Karaberd – comune dell'Armenia nella provincia di Shirak